Kevin MacDonald – szkocki piłkarz, później trener
 Kevin MacDonald – amerykański profesor psychologii
 Kevin MacDonald – kanadyjski aktor komediowy
 Kevin Macdonald – brytyjski reżyser

Zobacz też 
 Kevin McDonald